Neue Presse steht für:

 Neue Presse (Coburg), Coburger Tageszeitung
 Neue Presse (Hannover), Hannoversche Tageszeitung
 Neue Presse (Schweiz), Schweizer Boulevardzeitung

Siehe auch:
 Braunschweiger Neue Presse
 Frankfurter Neue Presse
 Nassauische Neue Presse
 Passauer Neue Presse
 Neue Freie Presse, ein früherer Name von Die Presse, österreichische Tageszeitung
 Neue Freie Presse, österreichische Jugendzeitschrift, siehe Günther Nenning #Journalismus